Stora Öratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Öratjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 675017-151367), sjö i Falu kommun,  (25,3 ha)
Stora Öratjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 675582-150888), sjö i Falu kommun, 
Stora Öratjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,

Se även
Öratjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn